Mons puede referirse a: 

 Mons, ciudad de Henao.

 Mons, comuna francesa en Charente.
 Mons, comuna francesa en Charente Marítimo.
 Mons, comuna francesa en Gard.
 Mons, comuna francesa en Alto Garona.
 Mons, comuna francesa en Hérault.
 Mons, comuna francesa en Puy-de-Dôme.
 Mons, comuna francesa en Var.